Grote steht für:
 Grote (Familienname), zu Namensträgern siehe dort
 Grote (baltisches Adelsgeschlecht)
 Grote (niedersächsisches Adelsgeschlecht)
 Grote, deutsche Groschenmünze, siehe Groten
 (6886) Grote, Asteroid des Hauptgürtels
 Palais Grote, Palais in Hannover
 G. Grote’sche Verlagsbuchhandlung, deutscher Verlag von 1849 bis etwa 1980 

Siehe auch:
 Grothe
 Groote